Saxa (muzikant) - Jamaicaans muzikant
 Saxa (mythologie) - reus is de Noorse mythologie
 Saxa (voedsel) - Brits merk van zout en peper

Lucius Decidius Saxa - Romeins legeraanvoerder en politicus